Meishan est une ville de la province du Sichuan en République populaire de Chine ;
 Meishan est une ville de la province de Taïwan en République de Chine.
 Meishan est une ville de la province du Zhejiang en République populaire de Chine.
 Meishan est une race de cochon chinoise.

Homonymie de toponyme